Вячеслав Ставецкий (род. 1986) — русский писатель.

Окончил в 2012 году Южный федеральный университет по специальности «журналист». Живёт в Ростове-на-Дону.

С 2016 года публикуется в журнале Знамя. Опубликованные там повести и рассказы, а также роман «Жизнь А. Г.» называет частями одной большой книги «Необъявленные хроники Запада».

Его повесть «Квартира» вошла в короткий список премии Дебют 2015 года в номинации «крупная проза», а в следующем году была отмечена премией журнала «Знамя» в номинации «Дебют».

Его дебютный роман «Жизнь А. Г.» вошёл в 2019 году в короткий список «Большой книги».

Примечания

Интервью

Ссылки 

 Вячеслав Ставецкий в Журнальном зале

Писатели Ростова-на-Дону
Русские писатели XXI века